William Bowman se poate referi la:
 William Bowman (1816–1892), chirurg englez;
 William Bowman (1884–1960), actor, scriitor american și realizator de film;
 William Ernest Bowman (1911–1985), inginer și scriitor englez;
 William Scott Bowman (n. 1933), antrenor de hockey canadian.